Ekstraklasa 2015/2016 – 82. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej. W rundzie zasadniczej rozegrano 30 kolejek spotkań, po których przeprowadzano rundę finałową w dwóch grupach (7 kolejek). W rozgrywkach wzięły udział drużyny 16 profesjonalnych klubów, a ich organizatorem była Ekstraklasa SA. Sponsorem tytularnym rozgrywek był T-Mobile Polska, operator sieci T-Mobile, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa T-Mobile Ekstraklasa.

Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 24. minucie meczu  –  zawodnik gospodarzy Rafael Crivellaro (mecz zakończył się wynikiem 1:1).

Tytuł bronił . Mistrzostwo Polski zdobyła . Absolutnym beniaminkiem ligi była .

Drużyny

Format rozgrywek 
Był to kolejny sezon rozgrywany w formacie rozgrywek ESA-37, czyli z podziałem rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn oraz podziałem punktów zdobytych w rundzie zasadniczej przez dwa z zaokrągleniem w górę w przypadku nieparzystej liczby punktów.

Ponownie zmieniony został jednak układ par w rundzie finałowej w grupie A, np. lider z wiceliderem fazy zasadniczej zagrali ze sobą tym razem w 35. kolejce, a nie w 31. serii gier:

Runda zasadnicza

Tabela 

! 

||(30)
||(29)
||(23)

||(23)
||(23)

||(22)

||(20)
||(19)

||(19)

||(19)
||(18)
||(18)
||(17)
||(17)
||(16)
||(13)

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Runda finałowa

Tabela 

|-
|colspan="11" bgcolor="white"|Grupa A
|-

|-
|colspan="11" bgcolor="white"|Grupa B
|-

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

|{|
|

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

|-
|colspan=9 align="center"|Grupa B
|}
|}

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Opracowano na podstawie: 90minut.pl.Liczba w nawiasie przy nazwisku danego zawodnika oznacza liczbę goli strzelonych przez niego w ostatniej kolejce.

Najlepsi asystenci 

Opracowano na podstawie: sportowefakty.wp.pl.Liczba w nawiasie przy nazwisku danego zawodnika oznacza liczbę asyst skompletowanych przez niego w ostatniej kolejce.

Klasyfikacja kanadyjska 

Opracowano na podstawie: EkstraStats.

Hat-tricki

Klasyfikacja Fair Play 

Źródło: Ekstraklasa.org

Rekordy drużynowe 

Źródło: pl.soccerway.com

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Nagrody

Piłkarz Miesiąca w konkursie Ekstraklasy SA, Przeglądu Sportowego, Onet i Aztorin

Gala Ekstraklasy 
16 maja 2016 roku odbyła się Gala Ekstraklasy podsumowująca sezon.
    
 Bramkarz sezonu: Jakub Szmatuła (Piast Gliwice)
 Obrońca sezonu: Patrik Mráz (Piast Gliwice)
 Pomocnik sezonu: Rafał Murawski (Pogoń Szczecin)
 Napastnik sezonu: Nemanja Nikolić (Legia Warszawa)
 Odkrycie sezonu: Bartosz Kapustka (Cracovia)
 Piłkarz sezonu:  Nemanja Nikolić (Legia Warszawa)
 Trener sezonu:  Radoslav Látal (Piast Gliwice)
 Największy plus sezonu: Nemanja Nikolić (Legia Warszawa)
 Bramka sezonu: Jarosław Fojut (Pogoń Szczecin)
 Interwencja sezonu: Radosław Cierzniak (Wisła Kraków, Legia Warszawa)

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Sędziowie

Sędziowie zawodowi 
 Stan po zakończeniu sezonu.

Opracowano na podstawie profili sędziów w bazie 90minut.pl.

Sędziowie główni Top Amator 
 Pozostali sędziowie z uprawnieniami sędziowania meczów w Ekstraklasie.

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Prawa telewizyjne

Uwagi

Przypisy 

Ekstraklasa w piłce nożnej (2015/2016)